Вое́нная ипоте́ка — механизм приобретения жилья военнослужащими в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспе́чения (НИС) в России.

Её правовые, организационные, экономические и социальные основы установлены Федеральными законами от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», от 28 июня 2011 г. № 168-ФЗ «О внесении изменений в статьи 64.1 и 77 Федерального закона „Об ипотеке (залоге недвижимости)“» и Федеральный закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», а также перечнем приказов Министра обороны, Постановлений Правительства Российской Федерации, и иных нормативных правовых актов.

История 
Обеспечение жильем военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, является одной из актуальных проблем современного российского общества. Старая система жилищного обеспечения военнослужащих в натуре, то есть передача в собственность выходящим на пенсию военнослужащим квартиры в построенных специально для этих целей домах на практике столкнулась с существенными финансовыми издержками и техническими трудностями. В результате в 2005 году на смену старой системы жилищного обеспечения пришла накопительно-ипотечная система, позволяющая приобретать военнослужащим жилье в собственность уже через три (фактически - через 6 лет: 3 года до права на вступление + 3 года до возможности использования) года службы.

Законодательство 
С 1 января 2005 года вступил в силу Федеральный закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» № 117-ФЗ, который с 2009 года заработал в штатном режиме. 

Закон предоставляет военнослужащим возможность приобретения жилья в собственность с использованием инструментов ипотечного кредитования в любое время по истечении трёх лет участия в накопительно-ипотечной системе, не дожидаясь окончания срока службы. При этом на личный накопительный счёт участника накопительно-ипотечной системы перечисляются денежные средства, которые могут быть использованы на приобретения жилых помещений, в установленном порядке и на определенных законодательством условиях. Основой для создания накопительно-ипотечной системы является долгосрочный характер военной службы.

При этом перечень возможных покупок в рамках НИС не ограничивается только квартирами в многоквартирных домах - возможно приобретение жилья на стадии строительства (по договорам участия в долевом строительстве), что существенно снижает конечную стоимость квадратного метра и позволяет приобретать жилье большей площади. Также возможно приобретение домов на земельных участках, таун-хаусов и даже постройка дома по собственному проекту.

Участники программы 

Право воспользоваться НИС имеют офицеры, заключившие первый контракт о прохождении военной службы начиная с 1 января 2005 года: прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной службы по контракту которых составляет не более трёх лет начиная с 1 января 2005 года;
сержанты и старшины, солдаты и матросы, заключившие второй контракт о прохождении военной службы не ранее 1 января 2005 года;
выпускники высших военно-учебных заведений (ВВУЗ), окончившие ВВУЗы после 1 января 2005 года и заключившие первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005 года.

Механизм программы 
    
 стать участником накопительно-ипотечной системы (НИС) просто. Ежегодно на личный именной накопительный счет военнослужащего-участника НИС государство перечисляет определенную сумму денежных средств – эти платежи одинаковы для всех и ежегодно индексируются. В 2015 году эта сумма составила 245 880 рублей за год, то есть 20 490 руб. в месяц, без учета дохода от инвестирования накопленных средств, который также регулярно распределяется по счетам участников системы; 
 через три года участия в НИС военнослужащий имеет право подать рапорт на получение свидетельства о праве на получение целевого жилищного займа (ЦЖЗ);
 получить свидетельство, указанное выше;
 подобрать недвижимость, которая соответствует собственным параметрам, требованиям Министерства обороны Российской Федерации (Минобороны России), банка и страховой компании;
 обратиться в ипотечный банк, который кредитует военнослужащих, открыть счёт и перевести средства на него с накопительного счета (пойдут на первоначальный взнос), подать заявку и перечень необходимых документов на рассмотрение.  Максимальный размер кредита в 2015 году - 2,2 миллиона рублей;
 подписать договор ЦЖЗ, который заключается между: участником НИС, банком и ФГКУ "Росвоенипотека" (создано при Минобороны России);
 осуществить сделку, которая состоит из двух этапов:
— заключение кредитного договора между военнослужащим и банком;
— заключение договора купли-продажи (вторичный рынок) или договора долевого участия (ДДУ, новостройки) на недвижимость.
 получить зарегистрированное свидетельство о праве собственности жилья на имя военнослужащего.

Размер ежемесячного платежа 
Погашение кредита по программе «Военная ипотека» осуществляет ФГКУ «Росвоенипотека» за счёт средств федерального бюджета. Размер ежемесячного платежа определяется как 1/12 (одна двенадцатая части) размера накопительного взноса участника накопительно-ипотечной системы.

Срок кредитования 
Минимальный срок — 36 месяцев. Максимальный — до наступления 45-летнего возраста заёмщика (включительно). При этом срок кредитования не может превышать срок, указанный в свидетельстве о праве участника накопительно-ипотечной системы на получение средств целевого жилищного займа.

Состояние и перспективы программы 
По состоянию на 1 ноября 2013 года с помощью инструментов накопительно-ипотечной системы приобрели жильё более 99 тысяч военнослужащих на общую сумму почти 143 млрд рублей.

В 2009—2011 гг. на закупку квартир Минобороны тратило в среднем по 100 млрд руб. в год. С 2023 года военные будут получать жильё только по ипотеке.

С 18 мая Сбербанк изменяет условия выдачи военной ипотеки. Во-первых, снизилась на 0,4 процентных пункта ипотечная ставка, теперь она составляет 8,4% годовых. Во-вторых, увеличился максимальный размер выдаваемого кредита, теперь его размер равен 2 788 000 рублей.

В 2019 году вступили в силу изменения в законе «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». В новой редакции закон расширяет перечень участников системы, к которым отнесены сержанты и старшины, солдаты и матросы, которые поступят на военную службу после 31 декабря 2019 года и общая продолжительность военной службы по контракту которых после 31 декабря 2019 года составит три года, включая продолжительность военной службы по контракту до указанной даты.

Банки, работающие по программе «Военная ипотека» 
До 2011 года кредиты по программе «Военная ипотека» выдавали только банк-партнеры Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. На первый квартал 2013 года объёмы выданных кредитов участникам НИС распределяются следующим образом:
 АИЖК — 30,22 %
 Газпромбанк — 24,02 %
 Связь-Банк — 19,46 %
 ВТБ24 — 12,65 %
 Банк Зенит — 8,52 %
 Сбербанк России — 9,5 %.

Военнослужащими проводится аналитика банков и кредитных программ. Систематизируется информация по дополнительным потребительским кредитам, комиссиям, страховке и пр. 

На начало 2015 года в связи с экономическим кризисом и существенным ростом ключевой ставки ЦБ РФ — большинство банков прекратило кредитование военнослужащих по военной ипотеке. На 2018 год основными кредиторами являются:

Сбербанк - ставка 9,5 %

ВТБ - ставка 9,3 %

Связь-банк - ставка 9,5 %

Газпромбанк - ставка 9 %

Банк "Зенит" - ставка 9,9 %

В 2018 году "Росвоенипотека" запустила программу рефинансирования военной ипотеки, позволяющая снизить ставку участникам (НИС), взявшим кредит в период кризиса. Военнослужащим это позволит избавиться от дополнительных платежей после окончания службы, которые возникли из-за недофинансирования программы в 2016 году и "плавающих" ставок.

Примечания

Литература 
 Федеральный закон Российской Федерации от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»

Ссылки 
 Федеральный закон Российской Федерации от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»
 Реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Военное право
Вооружённые силы России
Механизмы покупки жилья
Право социального обеспечения